

Cinema 
 Colpo da un miliardo di dollari (Diamonds) – film del 1975 diretto da Menahem Golan
 Diamonds – film del 1999 diretto da John Mallory Asher

Musica 
 The Diamonds – gruppo musicale canadese
 Diamonds – singolo di Amanda Lear del 1980
 Diamonds – singolo di Herb Alpert del 1987
 Diamonds – raccolta di Amanda Lear del 2006
 Diamonds – singolo di Fabolous del 2007
 Diamonds – singolo dei Breathe Carolina del 2008
 Diamonds – album degli Enforcer del 2010
 Diamonds – singolo di Rihanna del 2012
 Diamonds – album degli Hawk Nelson del 2015
 Diamonds – raccolta di Elton John del 2017
 Diamonds – singolo di Megan Thee Stallion e Normani del 2020
 Diamonds – singolo di Sam Smith del 2020
 Diamonds – singolo di Victor Crone del 2023

Televisione 
 Diamonds – serie televisiva canadese degli anni 1980
 Diamonds – miniserie televisiva del 2008

Pagine correlate 
Diamond
Diamante (disambigua)
Diamanti (disambigua)